Laurencia, őskontinens
 Laurencia, keresztnév